Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2001. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Deutschland 

→ siehe Hauptartikel: Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen
→ siehe Hauptartikel: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2001/Deutschland

England

Russland 

→ siehe Hauptartikel: Russische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Schweden 

→ siehe Hauptartikel: Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gruppe B

Dänemark 

→ siehe Hauptartikel: Dänische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Frankreich 

→ siehe Hauptartikel: Französische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Italien 

→ siehe Hauptartikel: Italienische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Norwegen 

→ siehe Hauptartikel: Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 

Kader
Kaderliste